Сезон 2010/11 Чешской экстралиги — 18-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Оцеларжи Тршинец», обыгравший в финале плей-офф «Витковице».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Оцеларжи Тршинец», обыгравший в финале плей-офф «Витковице». Бронзовым призёром стал прошлогодний чемпион «Пардубице».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Славия Прага — Энергия Карловы Вары — 3:2 (4:3 Б, 3:1, 3:4 ОТ, 0:7, 3:1)

Литвинов — Пльзень — 3:1 (4:2, 5:2, 0:4, 4:3 ОТ)

Четвертьфиналы 
Оцеларжи Тршинец — Литвинов — 4:2 (6:0, 3:2, 3:5, 2:4, 6:1, 4:1)

Били Тигржи Либерец — Славия Прага — 3:4 (4:5, 5:1, 2:5, 3:4, 2:0, 3:2 Б, 3:4 ОТ)

Витковице  — Ческе-Будеёвице — 4:2 (3:1, 0:5, 3:0, 1:3, 3:2 Б, 2:0)

Злин — Итон Пардубице — 0:4 (3:4 ОТ, 2:4, 1:2 Б, 2:6)

Полуфиналы 
Оцеларжи Тршинец — Славия Прага — 4:3 (5:3, 2:3 Б, 3:4 ОТ, 0:4, 6:1, 5:3, 5:2)

Витковице — Итон Пардубице — 4:1 (4:0, 2:3, 3:0, 3:2 ОТ, 3:2 Б)

Финал 
Оцеларжи Тршинец — Витковице — 4:1 (5:2, 2:0, 4:1, 4:5 Б, 5:1)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Томаш Власак (Пльзень) — 30 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Петер Гамерлик, Мартин Войтек

Защитники

Лукаш Крайичек, Лукаш Зиб, Мартин Рихтер, Йозеф Грабал, Станислав Гудец, Мартин Лойек, Даниэл Семан

Нападающие

Радек Бонк, Ян Петерек, Вацлав Варадя, Мартин Ружичка, Давид Кветонь, Ладислав Кон, Мартин Адамски, Иржи Полански, Эрик Грня, Войтех Полак, Марек Заграпан, Якуб Орсава, Брайан Макгрегор, Мартин Коуделка

Тренер — Павел Марек

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 4-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команда, занявшая последнее место, играла с чемпионом первой лиги серию до 4-х побед за право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Млада Болеслав — Слован Усти-над-Лабем — 4:3 (0:4, 3:2, 5:4 ОТ, 4:2, 1:4, 2:3, 4:1)

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2010/11
 Статистика плей-офф 2010/11

Чешская экстралига
2010 год в хоккее
2011 год в хоккее